Nechworoschtscha (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nechworoschtscha (Nowi Sanschary), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Nowi Sanschary
 Nechworoschtscha (Wolodymyr), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr

Siehe auch:

 Mala Nechworoschtscha